Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Buffalo (Buffalo County) :
 comté de Buffalo (Dakota du Sud) ;
 comté de Buffalo (Nebraska) ;
 comté de Buffalo (Wisconsin).